Безье (фр. Béziers, окс. Besièrs) — многозначный термин. Не следует путать с Безьё.

Топонимы
 Безье — небольшой город на реке Орб, расположенный на юге Франции, в департаменте Эро, в 12 км от побережья Средиземного моря.
 Безье — округ в регионе  Окситания (Франция).

Фамилия
 Безье, Пьер (1910—1999) — французский инженер и патентообладатель (но не первооткрыватель) кривых Безье и поверхностей Безье.

Спорт
 «Безье» — французский футбольный клуб из одноимённого города, существовавший в 1911—1990 годах.
  — французский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 2007 году.
 «Безье Эро» — французский регбийный клуб.

См. также 
 Виконтство Безье — феодальное владение на юге Франции со столицей в городе Безье.